Lubrín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lubrín (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Lubrín (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar